Андрюэ () — имя собственное, распространено в виде фамилий.

 Андрюэ, Жан-Клод (род. 1942) — французский автогонщик
 Андрюэ, Жиль (1958—1995) — французский шахматист, сын Жан-Клода Андрюэ.